Vinci steht für:
 Vinci (Spiel), ein Brettspiel
 Vinci (Triebwerk), Raketentriebwerk für die geplante Ariane 5 Oberstufe ESC-B
 Vinci (Unternehmen), französischer Baukonzern

Personen:
 Vinci Clodumar (* 1951), nauruischer Politiker
 Carole Vinci (* 1949), Schweizer Sängerin
 Charles Vinci (1933–2018), US-amerikanischer Gewichtheber
 Felice Vinci (* 1946), italienischer Ingenieur und Amateurhistoriker

 Leonardo Vinci (um 1690–1730), italienischer Komponist
 Roberta Vinci (* 1983), italienische Tennisspielerin

Orte:
 Vinci (Toskana) in der Toskana
 Vinci (Golubac) in Serbien

Siehe auch:
 Da Vinci